Il singolare del Canada Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2000.

Martina Hingis era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 0–6, 6–3, 3–0, Serena Williams, dopo che questa si è ritirata per un infortunio.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Martina Hingis (campionessa)
  Lindsay Davenport (terzo turno, ritirata per infortunio)
  Conchita Martínez (semifinali)
  Serena Williams (finale, ritirata per infortunio)
  Nathalie Tauziat (secondo turno)
  Anke Huber (terzo turno)
  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
  Sandrine Testud (quarti di finale)

  Amanda Coetzer (secondo turno)
  Julie Halard-Decugis (terzo turno, Ritirata)
  Anna Kurnikova (terzo turno)
  Dominique Van Roost (primo turno)
  Jennifer Capriati (terzo turno)
  Barbara Schett (primo turno)
  Chanda Rubin (terzo turno)
  Amy Frazier (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 2000